Швальбах (), многозначный немецкий топоним:

 Швальбах — город в Германии.
 Швальбах — коммуна в Германии.
 Швальбах — река в Германии.
 Швальбах —  замок эпохи позднего Средневековья в Германии.